

Astronomia
 2447 Kronstadt – asteroide del sistema solare

Geografia

Russia
 Kronštadt – (, in tedesco Kronstadt da Krone, "corona" e Stadt, "città") città della Russia

Romania
 Kronstadt – toponimo tedesco di Brașov, città della Romania

Storia
 Rivolta di Kronštadt – episodio della Rivoluzione russa

Pagine correlate
Classe Kronštadt